Sarkozi ou Sarkozy est un nom de famille d'origine hongroise.

Patronyme 

 Nicolas Sarkozy (1955-), avocat et homme d'État français, président de la République française (2007-2012).
 ainsi que les membres de sa famille, notamment :
 Cécilia Attias (1957-), deuxième épouse (divorcée) de Nicolas Sarkozy, qui était appelée Cécilia Sarkozy durant ce mariage ;
 Carla Bruni (1967-), parfois appelée Carla Sarkozy ou Carla Bruni-Sarkozy, mannequin et chanteuse italienne, troisième et actuelle épouse de Nicolas Sarkozy ;
 Jean Sarkozy (1986-), homme politique français, fils de Nicolas Sarkozy issu de son premier mariage ;
 Guillaume Sarkozy (1951-), homme d'affaires français et personnalité du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), frère aîné de Nicolas Sarkozy ;
 Olivier Sarkozy, homme d'affaires franco-américain, demi-frère cadet de Nicolas Sarkozy ;
 Pierre Sarkozy (1984-), producteur de Rap et de Hip-Hop français plus connu sous le pseudonyme de Mosey, fils de Marie-Dominique Culioli et de Nicolas Sarkozy
 András Sárközy (1941-), mathématicien hongrois, spécialiste de la théorie des nombres, auteur du théorème de Sárközy ;
 György Sárközi (1899-1945), poète et écrivain hongrois ;
 István Sárközi (1947-1992), footballeur hongrois ;
 Klára Sárközy (1953), députée slovaque.

Étymologiquement, ce patronyme (Sárközy ou Sárközi) désigne celui qui est originaire de la région appelée Sárköz, au sud de la Hongrie. Ce toponyme désigne un lieu délimité par une rivière marécageuse.

Notes et références 

Homonymie de patronyme